De Spaanse voetbalclub Villarreal CF speelt sinds 2002 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Villarreal CF

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Villarreal CF
Villarreal CF